Skupina 7 může znamenat:

 7. skupina prvků
 G7 (Skupina sedmi) – aliance sedmi ekonomicky nejvyspělejších států světa (Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, Německo, Spojené království a USA)
 Skupina 7 (motorsport) – historická skupina automobilů v kategorizaci FIA
 Skupina 7 (umělecká skupina) – skupin výtvarníků